Concilio de Nicea puede referirse a cualquier de los dos concilios ecuménicos que se llevaron a cabo en Nicea:

 el primer concilio de Nicea, en el año 325;
 el segundo concilio de Nicea, en el año 787.